Больницы — ключевой элемент системы здравоохранения, на их долю приходится значительная часть бюджета здравоохранения.

Список больниц Израиля, приведённый  ниже, позволяет проанализировать коечный фонд государства, его округов, городов и крупных больниц как в современном, так и в историческом аспекте. Информация о больницах общего профиля, психиатрических больницах и педиатрических центрах представлена в отдельных разделах. В список не включены реабилитационные госпитали, медучреждения для хронических больных и центры гериатрии. 

Для каждой больницы списка указаны округ, год основания, количество больничных коек, владелец больницы и другая информация, позволяющая провести сравнительный анализ разных больниц. Сортировка больниц предоставляет возможность сгруппировать больницы по тому или иному признаку, а также установить число больниц, обладающих этим признаком, и их суммарный коечный фонд. Например, можно установить сколько крупных больниц было в государстве в определённом году или каков коечный фонд крупных больниц того или иного округа. При наличии данных о населении округа можно определить, является ли его число больничных коек на душу населения большим или меньшим, чем в среднем по стране.

Классификация больниц 

Система здравоохранения Израиля состоит из государственного сектора, больничных касс и частного сектора.

Форма собственности 
Государственный сектор представлен министерством здравоохранения, которое является как национальным регулятором здравоохранения, так и поставщиком медицинских услуг посредством своих больниц. 

Больничные кассы обеспечивают медицинское страхование и предоставляют медицинские услуги. Некоторые из этих услуг обеспечиваются больницами, принадлежащими главным образом больничной кассе «Клалит». 

Частный сектор предоставляет платные медицинские услуги министерству здравоохранения, больничным кассам и частным лицам. К этим услугам относится госпитализация в больницах, которые не являются собственностью минздрава или больничных касс. К этим больницам относятся многие общественные больницы, такие как Хадасса, Шаарей Цедек, Ланиадо, Бикур Холим и другие.
В этот сектор также включены частные больницы, например, Герцлия Медикал Центр, Ассута и больницы в ведении религиозных организаций и этнических общин, такие как медкомплекс Макассед,  и медицинский центр . В частных больницах Израиля пациент может сам выбрать лечащего врача. Здесь работают специалисты, которые входят в ТОПы лучших докторов по рейтингу Forbes. При ведении тяжелых пациентов частные клиники сотрудничают с государственными.

Типы по специализации 
 Больницы общего профиля (некоторые из них имеют психиатрические и педиатрические отделения)
 Психиатрические больницы
 Учреждения для хронических больных
 Реабилитационные госпитали

Согласно публикации министерства здравоохранения к концу 2011 года в Израиле действовало 373 больниц и лечебниц. Из них 46 больниц общего профиля, 13 психиатрических больниц, 312 медучреждений для хронических больных и 2 реабилитационных госпиталя. Следует отметить, что среди 46 больниц общего профиля Хадасса учтена дважды (Хадасса Эйн Карем и Хадасса Хар ха-Цофим), Медицинский центр имени Ицхака Рабина учтён дважды (Бейлинсон и Голда Ха-Шарон), а Ассута 4 раза (больницы в Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе, Хайфе и Беэр-Шеве).

Коечный фонд 
Для сравнительного анализа возможностей здравоохранения в разных странах и разных регионах широко используется показатель количества больничных коек на 1000 человек населения. Например, сравнивая этот показатель для разных округов Израиля в 2008 году, нетрудно заметить, что в Тель-Авивском и Хайфском округах было более 2.5 коек на 1000 человек, а  Северном и Южном округах всего 1.5 коек. Такое положение противоречит видению министерства здравоохранения Израиля, согласно которому система здравоохранения стремится к «максимальному качеству и равенству». В 2002 году был принят закон о строительстве больницы в Ашдоде, что увеличит коечный фонд Южного округа.

Показатель количества больничных коек (коечный фонд) больницы использован в данной статье для включения или невключения больницы в список. К достоинствам этого показателя следует отнести его простоту, распространённость в источниках, универсальное применение и использование для сравнительного анализа. Достаточно высокий коечный фонд государства имеет особую ценность во время эпидемий, терактов, военных действий. К недостаткам этого показателя можно отнести то, что он не учитывает некоторые составные части качественной медицины. «Чтобы больничная койка вносила заметный вклад в способность медицинского учреждения лечить кого-либо, ей должны сопутствовать необходимая инфраструктура, включая квалифицированный медицинский и управленческий персонал, оборудование и медикаменты».

Из 373 больниц, функционирующих в Израиле в 2011 году, только в 35 было не менее 300 коек, из них 20 больниц общего профиля, 5 психиатрических больниц и 10 учреждений для хронических больных. Согласно закону об основании больницы в Ашдоде в ней планируется оборудовать не менее 300 коек. Учитывая эти данные, в список больниц общего профиля включены все больницы, коечный фонд которых имеет 300 и более коек. Такие больницы названы крупными в данной статье.

Международная аккредитация 
Качество работы больницы может быть, среди прочего, оценено наличием международной аккредитации. Существуют несколько систем аккредитации, одна из которых —  — распространена в сфере медицинского туризма.

К 2011 году аккредитацию JCI получила больница Ассута и шесть больниц больничной кассе «Клалит». Еще пять больниц, находящихся в ведении министерства здравоохранения, находились в той или иной стадии процедуры аккредитации. Позднее аккредитацию JCI получил Центр гериатрии «Бейт-Ривка», а в феврале 2013 года этой аккредитации и другим стандартам был удостоен Медицинский детский центр «Шнайдер».В январе 2014 аккредитацию JCI получил Медицинский  центр имени Сураски.

Больницы Израиля: как всё начиналось

Больницы Израиля в 2010-е годы

Больницы общего профиля 

В таблице представлены крупные больницы, имеющие 300 или более коек. В 2011 году довольно большими также были больницы Ассута (250 коек в 4 городах), Макассед (250 коек) и Мааней ха-Йешуа (228 коек).

Аббревиатуры

 Аккр. — Аккредитация

Распределение больничных коек общего профиля по округам в 2011 году 

Примечание. Израильское население в округе Иудея и Самария (325.5 тыс. человек) учтено в информации по всему Израилю

Психиатрические больницы

Педиатрические больницы

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Больницы
Списки больниц